La Iguala kan syfta på:

Honduras 

 La Iguala (kommun), Departamento de Lempira, 
 La Iguala (ort), Departamento de Lempira,